Neon Genesis Evangelion, een animeserie uit 1995 en de bijhorende franchise.
 Evangelion (album), een album uit 2009 van de band Behemoth.

Zie ook
 Evangelie